Francesco Ruggieri ist der Name folgender Personen:
* Francesco Ruggieri (1687–1741), italienischer Architekt (alternative Schreibweise des Namens, siehe Ferdinando Ruggieri)
 Francesco Ruggieri (Feuerwerker) (18. Jahrhundert), aus Bologna stammender Feuerwerker, Mitglied der Familie Ruggieri
 Francesco Ruggieri (ca. 1630–1698), italienischer Geigenbauer des Barock (alternative Schreibweise des Namens, siehe Francesco Ruggeri)